Maria Gusmão ist der Name folgender Personen:

* Maria Natércia Gusmão Pereira (* 1968), osttimoresische Richterin
 Maria Teresa da Silva Gusmão (* 1973), osttimoresische Politikerin